Кубок Футбольной лиги 1979/80 () стал двадцатым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 11 августа 1979 года по 15 марта 1980 года.

Победу в турнире одержал клуб «Вулверхэмптон Уондерерс», обыгравший «Ноттингем Форест» в финальном матче на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Благодаря победе в Кубке Футбольной лиги «волки» квалифицировались в Кубок УЕФА следующего сезона.

Первый раунд 
В первом раунде сыграли 56 клубов, выступавших в Третьем и Четвёртом дивизионах Футбольной лиги, а также восемь худших клубов Второго дивизиона (по состоянию на предыдущий сезон). Победитель, который определялся по сумме двух матчей (с учётом правила выездного гола) выходил в следующий раунд, проигравшая команда выбывала из турнира. В случае ничейного исхода по сумме двух матчей назначались послематчевые пенальти. Первые матчи первого раунда прошли  11 и 13 августа, ответные — 14 и 15 августа 1979 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
Во втором раунде сыграли 28 победителей первого раунда, а также оставшиеся 14 команд Второго дивизиона и все 22 команды Первого дивизиона. Впервые в истории Кубка Футбольной лиги второй раунд проводился по двухматчевой системе (с учётом правила выездного гола). В случае ничейного исхода по сумме двух матчей назначалось дополнительное время и затем послематчевые пенальти. Первые матчи первого раунда прошли  28 и 29 августа, ответные — 3 и 5 сентября 1979 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 
Третий раунд прошёл в формате одноматчевых игр на выбывание, в случае ничейного исхода назначалась переигровка. Матчи прошли 25 и 26 сентября 1979 года.

Переигровки

Вторая переигровка

Четвёртый раунд 
Четвёртый раунд прошёл в формате одноматчевых игр на выбывание, в случае ничейного исхода назначалась переигровка. Матчи прошли 30 и 31 октября 1979 года.

Матчи

Переигровки

Пятый раунд 
Пятый раунд прошёл в формате одноматчевых игр на выбывание, в случае ничейного исхода назначалась переигровка. Матчи прошли 4 декабря 1979 года.

Переигровки

Вторая переигровка

Полуфиналы 
Полуфиналы были двухматчевыми, победитель по сумме двух матчей выходил в финал.

Первые матчи

Ответные матчи 

«Ноттингем Форест» выиграл по сумме двух матчей со счётом 2:1.

«Вулверхэмптон Уондерерс» выиграл по сумме двух матчей со счётом 4:3.

Финал 

Финал прошёл 15 марта 1980 года на лондонском стадионе «Уэмбли». В нём встретился победитель турнира двух предшествующих сезонов «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон Уондерерс». «Ноттингему» не удалось выиграть третий Кубок Футбольной лиги подряд, так как благодаря голу Энди Грея победу с минимальным счётом одержали «волки».

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1979